Ставка рефинансирования — размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате Центральному банку России за кредиты, которые центральный банк предоставил кредитным организациям. С 1 января 2016 года значение Ставки рефинансирования приравнено к значению Ключевой ставки, устанавливаемому Центральным банком.

Особенности ставки рефинансирования в России 
Ставка рефинансирования Банка России выполняет роль важного индикатора денежно-кредитной политики. В настоящее время она формально не привязана к фактическим ставкам, устанавливаемым Банком России по отдельным видам операций. Кроме функции экономического регулятора, ставка рефинансирования используется в России в целях налогообложения, расчёта пени и штрафов.

Первоначально ставка рефинансирования Банка России была установлена в 1992 году как единая процентная ставка, которую «Центральный банк Российской Федерации и все его учреждения применяют… при предоставлении кредитов коммерческим банкам». «Ставкой рефинансирования» она ещё официально не называлась; в телеграмме Банка России от 10 апреля 1992 г. № 84-92, устанавливавшей новый размер процентной ставки, употреблено название «учетная ставка по централизованным кредитным ресурсам». Название «ставка рефинансирования коммерческих банков» в качестве официального впервые использовано в телеграмме Банка России от 22 мая 1992 г. № 01-156.

С января по май 1998 года ставка рефинансирования совпадала со ставками по ломбардным кредитам; пропорционально ставке рефинансирования изменялись ставки по ряду других кредитов Банка России. Кроме того, в 1998 Банк России неоднократно использовал повышение ставки рефинансирования, чтобы «объявить рынку ориентиры нового уровня доходности государственных ценных бумаг, что в некоторой степени способствовало снижению давления на валютный рынок».

С 1 января 2016 года ЦБ России уравнивает значения ставки рефинансирования и ключевой ставки

Применение ставки рефинансирования 
 Проценты по рублевым банковским вкладам, облагаемые НДФЛ. Налогом облагаются проценты в размере более ставки рефинансирования, действовавшей в течение периода, за который они начислены, плюс 5 процентных пунктов. С 29 декабря 2014 года согласно поправке № 462-ФЗ весь 2015 год налогом облагаются вклады выше ставки рефинансирования + 10 процентных пунктов (по валютным банковским вкладам налогом облагаются проценты в размере более 9, без применения ставки рефинансирования).
 Пени за просрочку уплаты налога или сбора. Пени равны 1/300 действующей ставки рефинансирования за каждый день просрочки.
 Расчёт налоговой базы при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах за пользование заёмными (кредитными) средствами. Налоговая база определяется как превышение суммы процентов, выраженной в рублях, исчисленной, исходя из двух третей ставки рефинансирования, действующей на момент получения дохода, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора
 При отсутствии в договоре займа условия о размере процентов их размер определяется ставкой банковского процента (ставкой рефинансирования) на день уплаты заёмщиком суммы долга или его части.
 При расчёте пени (штрафа) за просрочку оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги пеня составляет 1/300 (от 30 до 90 дней просрочки) и 1/130 (свыше 90 дней просрочки) от текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
 При расчёте пени (штрафа) за просрочку оплаты за капитальный ремонт пеня составляет 1/300 от текущей ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

История ставок рефинансирования Банка России 

Центральный Банк Российской Федерации самостоятельно принимает решение о размере ставок рефинансирования и публикует их на своём сайте.

См. также 

 Процентная ставка центрального банка
 Рефинансирование
 Центральный банк
 Учётная ставка

Примечания 

Финансы в России
Процентные ставки
Банк России